Igor Viktorovitch Viazmikine - en russe  et en anglais  - (né le  à Moscou en URSS - mort le  à Moscou) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1983, il commence sa carrière avec le HK CSKA Moscou en URSS. Il a remporté six titres nationaux avec le club sportif de l'armée. Il est choisi en 1987 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , en . Il a joué 4 matchs avec les Oilers. À partir de 1993, il a évolué dans diverses ligues européennes. Il met un terme à sa carrière en 1999.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1983-1984|| CSKA Moscou|| URSS|| 38|| 8|| 12|| 20|| 4|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| CSKA Moscou|| URSS || 26|| 6|| 5|| 11|| 6|| || || || || 
|- 
| 1985-1986|| CSKA Moscou|| URSS || 19|| 7|| 6|| 13|| 6|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| CSKA Moscou|| URSS || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 1987-1988|| CSKA Moscou|| URSS || 8|| 1|| 0|| 1|| 16|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| CSKA Moscou|| URSS || 30|| 10|| 7|| 17|| 20|| || || || || 
|- 
| 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS || 34|| 11|| 13|| 24|| 26|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Khimik Voskressensk|| URSS || 23|| 7|| 12|| 19|| 17|| || || || || 
|- 
| 1990-1991 || Oilers du Cap-Breton || LAH|| 33|| 12|| 19|| 31|| 21|| 4|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 1990-1991|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| rowspan=2|1991-1992|| Admirals de Milwaukee|| LIH|| 8|| 3|| 5|| 8|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Roadrunners de Phoenix||  LIH|| 6|| 0|| 3|| 3|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1992-1993|| Express de Fargo-Moorhead || AHA|| 24|| 17|| 39|| 56|| 57|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Fassa || Serie A|| 12|| 8|| 17|| 25|| 6|| || || || || 
|- 
| 1996-1997|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 36|| 8|| 13|| 21|| 76|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1997-1998|| CSKA Moscou|| Superliga|| 25|| 6|| 7|| 13|| 16|| || || || || 
|- 
| 1998-1999|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 18|| 3|| 4|| 7|| 31|| 3|| 1|| 0|| 1|| 10

| 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||

Au niveau international 

| 1983 || Russie Jr.|| CE junior || 5|| 9|| 3|| 12|| 8||  Médaille d'or
|- 
| 1984 || Russie Jr.|| CE junior || 5|| 12|| 4|| 16|| 8||  Médaille d'or

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1966
Décès en octobre 2009
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur du HC Fassa
Joueur du Rungsted Ishockey
Décès à 43 ans
Attaquant de hockey sur glace